

Полушкіно — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Полушкіно — село, Клинський міський округ, Московська область
 Полушкіно — село, Одинцовський міський округ, Московська область